Villar Perosa – comune italiano della provincia di Torino in Piemonte
 Villar Perosa – pistola mitragliatrice di produzione italiana